Lanuéjols (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Gard.
 Lanuéjols (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Lozère.